Medwedizki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Medwedizki (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Medwedizki (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow